DNA of D.N.A. is een afkorting die kan verwijzen naar:

 DNA (biologie), de belangrijkste chemische drager van erfelijke informatie.

Vernoemd
 DJ DNA, alias van de muzikant Arjen de Vreede
 DNA (band), een muziekgroep van Arto Lindsay, Tim Wright en Ikue Mori
 DNA (boek), een thriller van de Amerikaanse schrijver Robin Cook (oorspronkelijke titel: Cure)
 DNA (radioprogramma), een radioprogramma op de Vlaamse openbare zender Radio 1
 DNA (televisieserie), een televisieserie op de Nederlandse televisiezender SBS6
 DNA (BTS), lied van de Koreaanse band BTS
 DNA (Lamar), hiphopnummer van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar en Mike Will

Andere afkortingen DNA

Politiek
 De Nationale Assemblée, het Surinaamse parlement
 Det Norske Arbeiderpartiet, oude naam van Arbeiderpartiet, de sociaaldemocratische partij in Noorwegen
 Democratic National Assembly, een politieke partij in Trinidad en Tobago

Personen
 Douglas Adams (1952-2001), Engels schrijver van sciencefictionboeken die ook geschreven heeft onder de naam DNA, initialen van zijn volledige naam Douglas Noël Adams

Overig
 Dernières Nouvelles d'Alsace, een dagblad in Frankrijk
 De Nieuwe Aardschok, vanaf 1982 een aantal jaren de titel van het hardrocktijdschrift Aardschok